Nara – miasto w Japonii
 Nara – prefektura w Japonii
Nara – dolina w Japonii
 Nara – okres w dziejach Japonii
 Nara – miasto w Mali
 Nara – rzeka, dopływ Oki
 Nara – bóstwo anatolijskie
 Nara – człowiek, empiryczna dusza ludzka
 Nara – stolica historycznej diecezji we Cesarstwie rzymskim
 Nara – miejscowość w Syrii, w muhafazie Hims